Selinum appuanum är en flockblommig växtart som beskrevs av Domenico Viviani. Selinum appuanum ingår i släktet krusfrön, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Krusfrön
appuanum